Obasanjo ist der Familienname folgender Personen:

Olusegun Obasanjo (* 1937), ehemaliger Staatspräsident Nigerias
Stella Obasanjo (1945–2005), Ehefrau des erstgenannten